Le château de Rosières peut désigner : 
 Le château de Rosières dans l'Ardèche, dans la commune de Saint-Félicien 
 Le château de Rosières-près-Troyes, dans l'Aube, dans la commune de Rosières-près-Troyes
 Le château de Rosières, dans la Côte-d'Or, dans la commune de Saint-Seine-sur-Vingeanne 
 Le château de Rosières-aux-Salines en Meurthe-et-Moselle, dans la commune de Rosières-aux-Salines